Elitserien i ishockey 1977/1978 spelades 6 oktober 1977 till 15 mars 1978 och hade 36 omgångar i grundserien. Lag 1-4 till slutspel om svenska mästerskapet, lag 5-8: kvar i Elitserien men inget slutspel. Lag 9 till nedflyttningskval. Lag 10 till Division I. Slutspelet avgjordes i bäst av tre matcher. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Brynäs IF vann serien, men Skellefteå AIK blev svenska mästare efter seger mot AIK i finalserien.

Deltagande lag

Grundserien

Slutställning 
Lag 1–4: SlutspelLag 9: NedflyttningskvalLag 10: Nedflyttade

Seriematcherna

SM-slutspelet

Slutspelsträd

Semifinaler 
 Brynäs IF–AIK 1–2 i matcher
 20 mars 1978: Brynäs IF–AIK 3–2 (sd)
 22 mars 1978: AIK–Brynäs IF 8–0
 24 mars 1978: Brynäs IF–AIK 2–3 (sd)
 Skellefteå AIK–Modo AIK 2–0 i matcher
 20 mars 1978: Skellefteå AIK–Modo AIK 8–3
 22 mars 1978: Modo AIK–Skellefteå AIK 2–4

Finaler 
AIK–Skellefteå AIK 1–2 i matcher
 30 mars 1978: AIK–Skellefteå AIK 5–1
 2 april 1978: Skellefteå AIK–AIK 5–2
 4 april 1978: Skellefteå AIK–AIK 4–3

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Svensk ishockey - Elitserien 1977/78
 SM-final 1978 3:e matchen

Sport i Sverige 1977
Sport i Sverige 1978
Ishockeysäsongen 1977/1978
1977/1978